Pásztor Gábor (1933–2012) képgrafikus
Pásztor Gábor (1959) tornász, edző
Pásztor Gábor atléta, rövidtávfutó
Pásztor Gábor (1976) BMX világbajnok